Potocznie: każda osoba należąca do harcerstwa.
 Ściśle: członek organizacji harcerskiej należący do grupy metodycznej harcerek i harcerzy

A także:
 czasopismo harcerskie wydawane przez ZHP przed II wojną światową
 inaczej harcownik, rycerz walczący tuż przed rozpoczęciem bitwy